LMH steht für:
 Limón Airport (IATA-Code), Flugplatz von Limón (Honduras), Departamento Colón (Honduras), Honduras
 Le Mans Hypercar, eine neue Fahrzeugklasse der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und IMSA WeatherTech SportsCar Championship
 Les Manufactures Horlogères (oder auch: Les Manufactures Horlogiers), 1991 gegründete Gruppe der Uhrenhersteller Jaeger-LeCoultre, IWC und A. Lange & Söhne, zuletzt 2000 übernommen von Richemont

lmh steht für:
 Lambichhong (ISO-639-3-Code), Varietät von Yakkha, einer der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung